

Cinema 
 La promessa (Promise) – film del 1986 diretto da Glenn Jordan
 Promise – film del 2011 diretto da Lawrence Jackson
 Una promessa (A Promise) – film del 2013 diretto da Patrice Leconte

Musica 
 Promise – rapper canadese
 Promise – album dei Sade del 1985
 Promise – album dei Massacre del 1996
 Promise – singolo di Ciara del 2006, dall'album Ciara: The Evolution
 Promise – singolo di Romeo Santos feat. Usher del 2011
 Promise – singolo dei Voyager del 2023
 Promise – brano musicale composto da Akira Yamaoka usato poi come colonna sonora per il videogioco Survival horror Silent Hill 2

Informatica 
 Promise – concetto della programmazione concorrente

Pagine correlate 
 The Promise
 Promises